Кімната — відокремлена стінами або перегородками частина будинку, квартири для проживання в ній.
 Кімната — село в Кременецькому районі Тернопільської області.

Фільми 
 «Кімната» — кінострічка, 2001, Нідерланди, реж. Рутгер Гауер.
 «Кімната» — кінострічка, 2003, США, реж. Томмі Вайзо.
 «Кімната» — кінострічка, 2015; Ірландія, Канада; реж. Ленні Абрагамсон.
 «Кімната бажань» — кінострічка, 2019; Франція, Люксембург, Бельгія; реж. Крістіан Волкман.